Андухар () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Маріано Андухар — аргентинський футболіст
 Хорхе Андухар Морено — іспанський футболіст

Див. також 
 Андухар — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Хаен

Іспанські прізвища